GBY steht für:
 Gesher Benot Ya’aqov, archäologischer Fundort in Israel
 Powiat Bytowski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung